Helford est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Bruce Helford (né en 1952), scénariste et producteur américain

Toponyme

, village de l'ouest des Cornouailles
, aber de Cornouailles
, ville de l'ouest des Cornouailles

Homonymie de toponyme